Okinawa har flere betydninger og kan henvise til:

 Okinawa (by) – en by på øen Okinawa i Japan
 Okinawa (ø) – en ø i øgruppen Okinawa-øerne i Japan
 Okinawa-øerne – en øgruppe i øgruppen Ryukyu-øerne i Japan
 Okinawa-præfekturet – et præfektur i Japan